Robert Kántor (* 25. února 1977 v Brně) je profesionální hokejista, obránce extraligového celku HC Kometa Brno.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 
 1995 Postup s týmem HC Kometa Brno do ČHL
 2009 1.ČHL - Nejlepší střelec na pozici obránce
 2009 1.ČHL - Nejtrestanější hráč v playoff

Klubová statistika 

|-
| 1994–95
| HC Kometa Brno
| 1.ČHL
| 34
| 4
| 4
| 8
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1995–96
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 14
| 0
| 0
| 0
| 10
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 1996–97
| HC Kometa Brno
| 1.ČHL
| 43
| 5
| 9
| 14
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1997–98
| HC Železárny Třinec
| ČHL
| 37
| 2
| 9
| 11
| 28
| 12
| 0
| 0
| 0
| 20
|-
| 1998–99
| HC Kometa Brno
| 1.ČHL
| 2
| 0
| 0
| 0
| 2
| -
| -
| -
| -
| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1998–99
| HC Oceláři Třinec
| ČHL
| 31
| 2
| 1
| 3
| 59
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| 1999–00
| HC Oceláři Třinec
| ČHL
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
| -
| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1999–00
| HC Femax Havířov
| ČHL
| 14
| 2
| 1
| 3
| 26
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 1999–00
| HC IPB Pojišťovna Pardubice
| ČHL
| 24
| 4
| 7
| 11
| 24
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2000–01
| Becherovka Karlovy Vary
| ČHL
| 28
| 2
| 5
| 7
| 48
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 2001–02
| IFK Helsinky
| SM-l
| 55
| 8
| 7
| 15
| 155
| -
| -
| -
| -
| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2002–03
| IFK Helsinky
| SM-l
| 55
| 8
| 11
| 19
| 70
| 4
| 1
| 0
| 1
| 14
|-
| 2003–04
| HK Dynamo Moskva
| RSL
| 15
| 1
| 1
| 2
| 20
| -
| -
| -
| -
| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2003–04
| Ak Bars Kazaň
| RSL
| 14
| 2
| 1
| 3
| 20
| 7
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| 2004–05
| Tappara Tampere
| SM-l
| 52
| 9
| 9
| 18
| 62
| 3
| 1
| 0
| 1
| 4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2005–06
| HC Moeller Pardubice
| ČHL
| 49
| 7
| 9
| 16
| 60
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 2006–07
| HC Vítkovice Steel
| ČHL
| 5
| 0
| 0
| 0
| 4
| -
| -
| -
| -
| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006–07
| Färjestads BK
| SEL
| 38
| 8
| 9
| 17
| 48
| 9
| 1
| 0
| 1
| 16
|-
| 2007–08
| DEG Metro Stars
| DEL
| 20
| 2
| 3
| 5
| 59
| -
| -
| -
| -
| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007–08
| Jokerit Helsinky
| SM-l
| 30
| 0
| 6
| 6
| 41
| 13
| 0
| 1
| 1
| 8
|-
| 2008–09
| HC Kometa Brno
| 1.ČHL
| 34
| 10
| 13
| 23
| 79
| 16
| 5
| 1
| 6
| 76
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009–10
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 10
| 0
| 0
| 0
| 12
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 2009–10
| BK Rögle
| SEL
| 9
| 1
| 1
| 2
| 8
| -
| -
| -
| -
| -
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 216
! 19
! 32
! 51
! 269
! 18
! 0
! 0
! 0
! 22
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v SM-l
! 192
! 25
! 33
! 58
! 328
! 20
! 2
! 1
! 3
! 26
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v SEL
! 47
! 9
! 10
! 18
! 56
! 9
! 1
! 0
! 1
! 16
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v RSL
! 29
! 3
! 2
! 5
! 40
! 7
! 0
! 0
! 0
! 6
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v DEL
! 20
! 2
! 3
! 5
! 59
! -
! -
! -
! -
! -
|}

Reprezentace 

|-
| 1995
| Česko 18
| MEJ
|4||0||0||0||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1998
| Česko
| MS
|6||0||1||1||0
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!6!!0!!1!!1!!0
|}

Externí odkazy 
 
 
 

Narození 25. února
Narození v roce 1977
Narození v Brně
Žijící lidé
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví obránci
Čeští hokejoví reprezentanti
Hokejisté Deutsche Eishockey Ligy
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hokejisté Ruské superligy
Hokejisté SM-liigy
Hokejisté Slovenské extraligy
Hráči HC Třinec
Hokejisté HC Slovan Bratislava
Muži